Юнга — хлопчик-підліток, що служить на кораблі та навчається морській справі, інколи молодший матрос

 Юнга — географічний регіон на східному схилі Анд від Еквадору до Болівії
 Юнга — природний регіон Перу, східна частина якого збігається з центральною частиною вказаного вище географічного регіону
 Юнга — річка у Чувашії та Марій Ел, Росія, права притока Волги
 Юнга — село, Моргауський район, Чувашія, Росія

Дивись також 
 Мала Юнга
 Юнгапосі